Ixtlilxochitl ist der Name folgender Personen:

 Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (* ca. 1568; † 1650), mestizischer Historiker im frühkolonialen Mexiko
 Ixtlilxochitl  II. (1500–1550), Herrscher (Tlatoani) der mesoamerikanischen Stadt Texcoco 

Siehe auch:
 Codex Ixtlilxochitl, siehe Aztekencodices